Fritt fall kan syfta på:

 Fritt fall – ett begrepp inom fysiken
 Fritt fall (Gröna Lund) –en åkattraktion på Gröna Lund
 Fritt fall (film) –  en amerikansk långfilm från 1994, originaltitel Terminal Velocity
 Fritt fall (film, 2007) – en svensk kortfilm från 2007
 Fritt fall (album av Peaches) – ett musikalbum av Peaches
 Fritt fall (album av Kornet) – ett musikalbum av Kornet